Чаглинка — топоним в Казахстане:

 Чаглинка (Шагалалы) — река, протекает по территории Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.
 Чаглинка — село в Зерендинского района Акмолинской области.
Чаглинка — до 2018 г. название села Шагалалы в Зерендинского района Акмолинской области.

См. также 
 Шагалалы (значения)